Робен:
 Робен, Адриан (1804—после 1872) — французский архитектор.
 Робен, Арман (1912—1961) — французский писатель, журналист, переводчик.
 Робен, Дани (1927—1995) — французская киноактриса, популярная в 1950—1960 годах.
 Робен, Даниэль (1943—2018) — французский борец вольного и греко-римского стилей, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр.
 Робен, Мадо (1918—1960) — французская оперная певица.
 Робен, Мюриэль (род. 1955) — французская актриса кино, театра и телевидения.
 Робен, Режина (1939—2021) — французский и канадский социолог.

См. также 
 Роббен (значения)
 Робин
 Имя Жан-Робен
 Жером, Жан-Робен